Данда () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Данда, Бронислав (1930—2015) — чехословацкий хоккеист и тренер, бронзовый призер чемпионата мира по хоккею с шайбой в ФРГ.
 Данда, Махамаду (род. 1951) — нигерский политик, премьер-министр Нигера с 23 февраля 2010 по 7 апреля 2011 года.